Andy Chiodo (* 25. April 1983 in Toronto, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeytorwart, der im Verlauf seiner aktiven Karriere unter anderem für die Pittsburgh Penguins in der National Hockey League gespielt hat.

Karriere 
Chiodo begann seine Laufbahn in der Ontario Hockey League bei den Toronto St. Michael’s Majors. Dort verbrachte er ab 2000 drei Spielzeiten. In seinen beiden ersten Saisons in Toronto teilte Chiodo das Tor mit Peter Budaj. Chiodo wurde in seiner ersten Spielzeit der OHL-Torhüter mit dem geringsten Gegentorschnitt, er wurde pro Spiel nur 2,49-mal überwunden. In seiner zweiten Spielzeit erhielt Chiodo zum Vorteil von Budaj deutlich weniger Einsätze. Dennoch erreichte er zwei Shutouts und trug dazu bei, dass Toronto den zweitniedrigsten Gegentorschnitt der Liga hatte. Gemeinsam mit Budaj hatte Chiodo die zweitbeste Fangquote der Liga. Die dritte Spielzeit konnte sich Chiodo nach dem Wechsel Budajs in die AHL dann als erster Torhüter durchsetzen. Chiodo kam auf drei Shutouts. Mit ihm erreichte Toronto das Halbfinale der Conference Play-offs, das sie allerdings verloren. Dennoch konnte Chiodo immerhin 18 Play-off Spiele in dieser Spielzeit verzeichnen und wurde zum besten Torhüter der Saison gewählt.

Er wurde von den New York Islanders im NHL Entry Draft 2001 in der sechsten Runde an 166. Stelle insgesamt gezogen. Nachdem sich Chiodo aber mit den Islanders nicht auf einen Vertrag einigen konnte, wurde er von den Pittsburgh Penguins in der siebten Runde des NHL Entry Draft 2003 an insgesamt 199. Stelle gezogen.

Nachdem Draft 2003 trat Chiodo in die Organisation der Pittsburgh Penguins ein und wechselte bis 2006 immer wieder zwischen den Farmteams der Penguins in der ECHL, den Wheeling Nailers und der AHL, den Wilkes-Barre/Scranton Penguins. 2003/04 kam Chiodo auf acht Einsätze bei den Penguins in der NHL. Bei seinem dritten NHL-Einsatz konnte er dazu beitragen, dass die Penguins eine Serie von 18 Spielen ohne Sieg beenden konnten. Die folgenden Spielzeiten wurde er nicht mehr in der NHL eingesetzt.

Zur Saison 2006/07 wechselt Chiodo in die finnische SM-liiga. Dort sollte er bei den Oulun Kärpät den langjährigen Stammtorhüter Niklas Bäckström ersetzen, der nach Nordamerika wechselte. Chiodo konnte in Oulu jedoch nicht überzeugen und wurde aus der Mannschaft entlassen. Die Spielzeit 2008/09 verbrachte er beim HK Dinamo Minsk in der Kontinentalen Hockey-Liga, bevor er im August einen Einjahres-Vertrag bei den Ottawa Senators unterzeichnete.

Der österreichische Eishockey-Rekordmeister EC KAC gab am 14. April 2010 die Verpflichtung von Chiodo bekannt. Er unterschrieb einen Einjahres-Vertrag, der später mehrfach verlängert wurde.  2013 gewann Chiodo mit dem KAC die Österreichische Meisterschaft. Anschließend verließ er den Verein und verbrachte die Saison 2013/14 bei den Bakersfield Condors, Tappara und LeKi.

In der Saison 2014/2015 stand er beim HDD Olimpija Ljubljana unter Vertrag, wechselte aber gegen Ende der Spielzeit zum finnischen Erstligisten Kaipa Kuopio.

Zur Saison 2015/16 kehrte er nach Österreich zurück, wo er bei seinem dritten Ebel-Klub, dem HC Innsbruck, unterschrieb. Nach der Saison 2016/17 beendete er seine aktive Karriere.

Chiodo gilt als recht emotionaler Spieler, was ihm des Öfteren negative Aufmerksamkeit einbrachte. 2003 geriet er in einem Spiel mit dem damaligen Torhüter der Binghamton Senators, Ray Emery, aneinander. Nach der Prügelei wurden beide des Spiels verwiesen. 2004 schlug Chiodo sich mit Philippe Sauvé, damals Torhüter der Hershey Bears. 2005 legte sich Chiodo mit Antero Niittymäki, damals Torhüter der Philadelphia Phantoms an. 2012 lieferte er sich im Playoff-Halbfinale der Erste Bank Liga einen Kampf mit Robert Kristan von KHL Medveščak Zagreb.

Erfolge und Auszeichnungen 
 2001 CHL All-Rookie Team
 2001 F. W. „Dinty“ Moore Trophy
 2001 OHL First All-Rookie Team
 2003 OHL Goaltender of the Year
 2003 OHL First All-Star-Team
 2008 Finnischer Meister mit Kärpät Oulu
 2013 Österreichischer Meister mit dem EC KAC

Karrierestatistik

Hauptrunde

Playoffs

Weblinks

Einzelnachweise 

Eishockeytorwart (Toronto St. Michael’s Majors, OHL)
Eishockeytorwart (Elmira Jackals, ECHL)
Eishockeytorwart (Binghamton Senators)
Eishockeytorwart (Wheeling Nailers)
Eishockeytorwart (Bakersfield Condors, ECHL)
Eishockeytorwart (Wilkes-Barre/Scranton Penguins)
Eishockeytorwart (Pittsburgh Penguins)
Eishockeytorwart (HC Innsbruck)
Eishockeytorwart (EC KAC)
Eishockeytorwart (HDD Olimpija Ljubljana)
Eishockeytorwart (Hämeenlinnan Pallokerho)
Eishockeytorwart (Jokerit)
Eishockeytorwart (Oulun Kärpät)
Eishockeytorwart (HK Dinamo Minsk)
Eishockeytorwart (Lempäälän Kisa)
Eishockeytorwart (Tappara)
Eishockeytorwart (Kalevan Pallo)
Finnischer Meister (Eishockey)
Österreichischer Meister (Eishockey)
Kanadier
Geboren 1983
Mann